Arquitectura
 Campanar d'espadanya

Botanica
 Sinònim de Boga de fulla estreta